Il singolare dell'European Community Championship 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Stich era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Marc-Kevin Goellner.

Marc Rosset ha battuto in finale 6–2, 7–5, 6–4 Tim Henman.

Teste di serie

 n/a
  Marcelo Ríos (secondo turno)
  Thomas Enqvist (primo turno)
 n/a

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Tim Henman (finale)
 Michael Stich (primo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

European Community Championship 1997
ATP Tour 1997